Christopher Robert Pronger ( ou ; Ontário, 10 de outubro de 1974) é um canadense jogador de hóquei no gelo.  Apesar de estar sob contrato com o Philadelphia Flyers até 2017, não joga desde 2011 por sofrer com problemas relacionados a concussões. É um dos 25 jogadores de hóquei a conseguir o ouro triplo, com títulos da Copa Stanley, Campeonato Mundial e Olimpíadas.

Carreira 

Jogadores de hóquei no gelo do Canadá
Jogadores do Anaheim Ducks
Vencedores do Troféu Hart
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002